Серральбо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино. Занимает площадь 51,59 км². Население — 228 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 84 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки